Grzegorz Małecki (ur. 12 kwietnia 1984 w Ostrowie Wielkopolskim) – polski koszykarz grający na pozycji rzucającego obrońcy, obecnie zawodnik KS Kosz Pleszew.

Małecki jet wychowankiem Stali Ostrów Wielkopolski, w której w latach 2002–2006 rozegrał 41 meczów w najwyższej klasie rozgrywkowej. W PLK grał także w barwach klubu MKS Dąbrowa Górnicza, z którym w sezonie 2014/2015 wystąpił w 25 spotkaniach. W niższych klasach rozgrywek ligowych Małecki, oprócz Stali i MKS-u, był także zawodnikiem klubów AWF Mickiewicz Katowice, PBG Basket Poznań, Tarnovia Tarnowo Podgórne, AZS Kalisz, Resovia i Polfarmex Kutno. Występował również w rezerwach Stali i MKS-u.

W sezonie 2015/2016 został wybrany MVP 10. kolejki rozgrywek Polskiej Ligi Koszykówki po tym, jak w wygranym przez Start 82:78 meczu ze Stelmetem BC Zielona Góra (ówczesny mistrz Polski) zdobył 15 punktów, 5 asyst i 3 przechwyty.

16 grudnia 2016 roku został zwolniony przez klub Start Lublin. 4 stycznia 2017 roku został zawodnikiem Siarki Tarnobrzeg. 23 sierpnia podpisał umowę z KSK Notecią Inowrocław.

Osiągnięcia 
Stan na 7 kwietnia 2021.
 Indywidualne
 Zaliczony do I składu grupy D II ligi (2021)
 Liderzy I ligi w przechwytach (2009)

Statystyki

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na plk.pl
 Statystyki zawodnika na pzkosz.pl 

Polscy koszykarze
Koszykarze MKS Dąbrowy Górniczej
Koszykarze Polfarmexu Kutno
Koszykarze Resovii
Koszykarze Stali Ostrów Wielkopolski
Koszykarze Startu Lublin
Koszykarze Siarki Tarnobrzeg
Koszykarze PBG Basketu Poznań
Koszykarze Noteci Inowrocław
Koszykarze KS Pleszew
Koszykarze Górnika Wałbrzych
Urodzeni w 1984
Ludzie urodzeni w Ostrowie Wielkopolskim